Griffa ist der Nachname folgender Personen:

 Giorgio Griffa (* 1936), italienischer Maler
 Jorge Griffa, argentinischer ehemaliger Fußballspieler
 Karl von Malachowski und Griffa (1783–1844), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Glatz